Das Derby City Classic 2016 war ein Poolbillardturnier, das vom 22. bis 30. Januar 2016 im Horseshoe Southern Indiana in Elizabeth, Indiana in den USA stattfand. Es war die 18. Austragung des Turniers. Ausgespielt wurden Wettbewerbe in den Disziplinen 9-Ball, 10-Ball, 14/1 endlos, Bank Pool und One Pocket.

Der Kanadier Alex Pagulayan gewann nach 2015 zum zweiten Mal in Folge die Gesamtwertung (Master of the Table). Shane van Boening gewann im Finale gegen Alex Pagulayan den 9-Ball-Wettbewerb, Jayson Shaw konnte sich im Finale der Bigfoot 10-Ball-Challenge mit 11:5 gegen van Boening durchsetzen.

Wettbewerbe

Bigfoot 10-Ball-Challenge 
Die Bigfoot 10-Ball-Challenge fand vom 22. bis 25. Januar statt. Gespielt wurde die Disziplin 10-Ball auf einem 10-Fuß-Poolbillardtisch.

Weblinks 
 Derby City Classic 2016 auf azbilliards.com
 Derby City Classic 2016 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016